Danilo Biranj, gradsko naselje Šibenika
 Danilo (Šibenik) ili Danilo Gornje, gradsko naselje Šibenika
 Danilo Kraljice, gradsko naselje Šibenika
 Danilska kultura
 Danilo (nogometaš), brazilski nogometaš
 Danilo Luís Hélio Pereira, portugalski nogometaš
 Danilo I. Petrović, knjaz Crne Gore
 Danilo (ime), ime